Der Dodge Nitro ist ein Kompakt-SUV, welcher von 2006 bis 2011 gebaut wurde.

Modellgeschichte 
Im Juni 2007 wurde der Dodge Nitro auf dem deutschen Markt eingeführt, fast ein Jahr nach dem Start auf dem amerikanischen Markt. Während er in Nordamerika ausschließlich mit den beiden Benzinmotoren erhältlich war, wurde in Europa auch ein Dieselmotor von dem italienischen VM Motori angeboten. Serienmäßig haben alle Modelle Hinterradantrieb, optional konnte der Nitro auch mit zuschaltbarem Allradantrieb ausgerüstet werden. Die Kraftübertragung erfolgt beim 3,7-l-V6-Motor über eine Viergangautomatik und beim 4,0-l-V6 über eine Fünfgangautomatik von Daimler. Der Diesel hingegen wurde mit einem manuellen Sechsganggetriebe geliefert, die Fünfgangautomatik war optional erhältlich. Von dem Jahr 2008 an wurde der Nitro in Deutschland ausschließlich mit einem Dieselmotor angeboten.

Der Nitro teilte sich eine Plattform mit dem Jeep Cherokee Liberty (KK) und wurde in Toledo (Ohio) produziert.

Der Wendekreis des Nitro beträgt 11,10 m, und er besitzt eine Sitzplatzkapazität für fünf Personen. Eine Besonderheit des Nitro ist seine ausziehbare Ladefläche des Kofferraumes. Diese lässt sich etwa 50 cm herausziehen und soll so das Beladen des Fahrzeuges erleichtern.

Für 2010 gab es ein Facelift des Modells, bei dem die Chromteile an der Fahrzeugfront nahezu komplett durch solche in Karosseriefarbe ersetzt wurden.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2007 und 2013 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 3.872 Dodge Nitro neu zugelassen worden. Mit 1.341 Einheiten war 2007 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Trivia 
 Die Sängerin Sabrina Setlur verwendete im Video zu ihrer Single Lauta einen roten Dodge Nitro.
 Im Film Das Bourne Ultimatum kommt ein Dodge Nitro bei einer Verfolgungsjagd vor.

Quellen 
 PressKit DaimlerChrysler 2007

Einzelnachweise

Weblinks 

 Der Dodge Nitro auf dodge.com

Sport Utility Vehicle
Kombi